

Patronyme 

famille
 Famille Adamo, famille patricienne de Venise ;

personnalités
 Antonio Adamo (né en 1957), réalisateur de films pornographiques italien ;
 Christine Adamo (née en 1965), écrivaine française ;
 Mark Adamo (né en 1962), librettiste et compositeur américain ;
 Salvatore Adamo (né en 1943), auteur-compositeur-interprète italo-belge.

 Daniel D'Adamo (né en 1966), enseignant et compositeur américain ;
 Francesco D'Adamo (né en 1949), écrivain italien ;
 Peter J. d'Adamo (né en 1956), naturopathe.

Divers 
 Adamo, une gamme d'ordinateurs portables de la marque Dell